Ірина Бурячок і Валерія Соловйова були чинними чемпіонками, але цього разу Соловйова вирішила не брати участі.
Бурячок успішно захистила свій титул, граючи в парі з Оксаною Калашниковою. У фіналі вони перемогли пару Елені Даніліду і Александра Крунич з рахунком 4–6, 7–6(7–3), [10–4].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Baku Cup, парний розряд
2013